Первый шведский крестовый поход
 Второй шведский крестовый поход
 Третий шведский крестовый поход
 Шведский крестовый поход (1348—1349)